Jangkar (Jangkar)
 Jangkar (Tanah Merah)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing